Bagpat może dotyczyć: 
 Bagpat – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej
 Bagpat – dystrykt w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh